Příjmení Monahan nese více různých osobností:

 David Monahan (* 1971) – americký herec
 Patrick Monahan (* 1969) – americký zpěvák, skladatel, hudebník a herec
 Sean Monahan (* 1994) – kanadský hokejový útočník

Externí odkazy